Квіркве́лія () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Соломон Кверквелія (* 1992) — грузинський футболіст.
 Дато Квірквелія (* 1980) — грузинський футболіст.
 Манучар Квірквелія (* 1978) — грузинський борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон.

Грузинські прізвища